Свръхестествено би могло да се отнася за:

 Свръхестественост – терминът
 Свръхестествено (сериал) – едноименният сай-фай сериал
 Свръхестествено (сезон 1) – първият сезон на сериала
 Свръхестествено (сезон 2) – вторият сезон на сериала
 Свръхестествено (сезон 3) – третия сезон на сериала
 Свръхестествено (сезон 4) – четвъртият сезон на сериала
 Свръхестествено (сезон 5) – петият сезон на сериала